Tycoon est un mot anglais dérivé du mot japonais taikun (大君) signifiant « grand seigneur » ou « grand prince », le terme est lui-même d'origine chinoise. 

 En anglais, tycoon signifie magnat ou homme d'affaires prospère (appelé autrefois également nabab).

 Tycoon est l'adaptation en anglais par Tim Rice de l'opéra rock Starmania de Michel Berger et Luc Plamondon. Elle ne sera jamais montée en territoire anglophone, mais jouée au théâtre Mogador par la troupe française tous les vendredis soirs de la saison 1993-1994 de Starmania. Peu de temps après, Peter Kingsbery participe à Tycoon, le cd de Starmania dans son adaptation en anglais par Tim Rice. Il y interprète Only The Very Best, qui devint un très grand succès, et Ego Trip.
 Taïkoun,  film américain de Richard Wallace (1947)
 Tycoon ou ticoune (ti-coune) en français est une expression québécoise qui est une insulte envers un homme pour signifier qu'il n'est pas intelligent. Ce nom provient d'un personnage de la série québécoise Le Temps d'une paix, qui est handicapé mentalement.

Jeux vidéo de gestion 
 Le terme tycoon a été employé la première fois en 1990 pour le jeu Sid Meier's Railroad Tycoon.Il est depuis utilisé dans de multiples séries de jeux de simulation économique comme Zoo Tycoon, RollerCoaster Tycoon, Transport Tycoon, Prison Tycoon,Thème parc tycoon.

Notes